Giuseppe Liberali ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Liberali (Komponist) (vor 1806 – nach 1857), italienischer Komponist
 Giuseppe Liberali (1820–1899), griechischer Komponist italienischer Abstammung, siehe Iosif Liveralis
 Giuseppe Liberali (Kunsthistoriker) (1898–1985), italienischer Kunsthistoriker